Francesc Martínez de Foix i Llorens (Barcelona, 1954 - 2017), impulsor català de diverses iniciatives per a la inserció social, laboral i esportiva de les persones amb disminució psíquica
 Francesc Martínez Infante (Balaguer, 1956), il·lustrador i escriptor de literatura infantil i juvenil català
  Francesc Martínez i Martínez (Altea, 1866 — Altea, 1946), historiador i folklorista valencià
 Francesc Martínez Massó (Barcelona 1909 - 2002), excursionista i dirigent esportiu
 Francesc Martínez Miret (Beniopa, 1901 - 1936), sacerdot i poeta valencià
 Francesc Martínez Portusach (1864 - 1919), marxant i balener estatunidenc d'origen català
 Francesc Martínez-Soria Ramos, nascut Francesc d'Assís Martínez Ramos (Barcelona, 1934 - Tarragona, 2022), religiós català, fill de Paco Martínez Soria